Мужская сборная Сербии по кёрлингу — представляет Сербию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Национальная ассоциация кёрлинга Сербии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2006—2007, 2009 сборная Сербии выступала в дивизионе «В», в 2010—2011 и 2013—2017 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Сербии по кёрлингу
 Смешанная сборная Сербии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Сербии по кёрлингу

Ссылки 
 Сербия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Национальной ассоциации кёрлинга Сербии

Сербия
Кёрлинг в Сербии
Кёрлинг